Корипе () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-де-Морон-и-Марчена. Занимает площадь 52 км². Население 1446 человек (на 2010 год). Расстояние 77 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Coripe

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи